McLaren F1 (auto)
 McLaren (Formule 1-team)

Zie ook
 Bruce McLaren
 McLaren Group